Список округов, юртов и станиц области Войска Донского в 1918 году.

Округа

Верхне-Донской 
 Станица Боковская
 Станица Букановская
 Станица Вёшенская — центр
 Станица Еланская
 Станица Казанская
 Станица Каргинская
 Станица Краснокутская
 Станица Мешковская
 Станица Мигулинская
 Станица Слащёвская
 Станица Федосеевская
 Станица Шумилинская

Второй Донской 

 Станица Верхне-Курмоярская
 Станица Верхне-Чирская
 Станица Глубокинская
 Станица Есауловская
 Станица Иловлинская
 Станица Качалинская
 Станица Кобылянская
 Станица Краснощековская
 Станица Нагавская
 Станица Нижне-Чирская — центр
 Станица Ново-Григорьевская
 Станица Потёмкинская
 Станица Пятиизбянская
 Станица Сиротинская
 Станица Старо-Григорьевская
 Станица Таубевская
 Станица Трёх-Островянская
 Станица Чернышевская

Донецкий 

 Станица Гундоровская
 Станица Каменская — центр
 Станица Калитвенская
 Станица Луганская
 Станица Милютинская
 Станица Митякинская
 Станица Усть-Белокалитвенская
 Станица Цесаревическая

Первый Донской 

 Станица Андреевская
 Станица Баклановская
 Станица Богоявленская
 Станица Верхне-Кундрюческая
 Станица Генерал-Ефремовская
 Станица Ермаковская
 Станица Золотовская
 Станица Камышевская
 Станица Каргальская
 Станица Константиновская — центр
 Станица Кочетовская
 Станица Кумшацкая
 Станица Мариинская
 Станица Нижне-Кундрюческая
 Станица Нижне-Курмоярская
 Станица Николаевская
 Станица Раздорская
 Станица Романовская
 Станица Семикаракорская
 Станица Терновская
 Станица Усть-Быстрянская
 Станица Филлиповская
 Станица Цимлянская
 Станица Чертковская

Ростовский 

(центр — город Ростов-на-Дону)
 Станица Гниловская
 Станица Елизаветовская

Сальский 

 Станица Атаманская
 Станица Батлаевская
 Станица Беляевская
 Станица Бурульская
 Станица Великокняжеская — центр
 Станица Власовская
 Станица Граббевская
 Станица Денисовская
 Станица Иловайская
 Станица Кутейниковская
 Станица Ново-Алексеевская
 Станица Орловская
 Станица Платовская
 Станица Потаповская
 Станица Чунусовская
 Станица Эркетинская

Таганрогский 

(центр — город Таганрог)
 Станица Новониколаевская

Усть-Медведицкий 

 Станица Арчадинская
 Станица Берёзовская
 Станица Глазуновская
 Станица Етеревская
 Станица Кепинская
 Станица Кременская
 Станица Клетская
 Станица Малодельская
 Станица Ново-Александровская
 Станица Островская
 Станица Перекопская
 Станица Распопинская
 Станица Раздорская
 Станица Сергиевская
 Станица Скуришенская
 Станица Усть-Медведицкая
 Станица Усть-Хопёрская

Хопёрский 

 Станица Акишевская
 Станица Алексеевская
 Станица Аннинская
 Станица Арженовская
 Станица Бурацкая
 Станица Добринская
 Станица Дурновская
 Станица Зотовская
 Станица Котовская
 Станица Кумылженская
 Станица Луковская
 Станица Михайловская
 Станица Павловская
 Станица Петровская
 Станица Правоторовская
 Станица Преображенский
 Станица Тепикинская
 Станица Тишанская
 Станица Урюпинская — центр
 Станица Усть-Бузулуцкая
 Станица Филоновская
 Станица Ярыженская

Черкасский 

 Станица Аксайская
 Станица Александровская
 Станица Багаевская
 Станица Бессергеневская
 Станица Владимировская
 Станица Грушевская
 Станица Заплавская
 Станица Кривянская
 Станица Манычская
 Станица Мелеховская
 Станица Новочеркасская — центр
 Станица Старочеркасская
 Станица Егорлыкская
 Станица Кагальницкая
 Станица Мечётинская
 Станица Ольгинская
 Станица Хомутовская

Примечания

Ссылки 
 Карты округов ОВД из «Настольного атласа А. Ф. Маркса», 1903 года
Исторически важная но забытая граница

1918 год в Ростовской области
Область Войска Донского